Прошлогодние победительницы — Барбора Крейчикова и Катерина Синякова — защищали титул, но проиграли в полуфинале Габриэле Дабровски и Сюй Ифань

Посев

  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Полуфинал)
  Се Шувэй /  Барбора Стрыцова (Титул)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Финал)
  Саманта Стосур /  Чжан Шуай (Второй круг)
  Элизе Мертенс /  Арина Соболенко (Четвертьфинал)
  Николь Мелихар /  Квета Пешке (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Деми Схюрс (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Чжань Хаоцин /  Латиша Чан (Третий круг)
  Виктория Азаренко /  Эшли Барти (Третий круг)
  Луция Градецкая /  Андрея Клепач (Первый круг)
  Кирстен Флипкенс /  Юханна Ларссон (Второй круг)
  Дуань Инъин /  Чжэн Сайсай (Третий круг)
  Вероника Кудерметова /  Елена Остапенко (Первый круг)
  Ирина-Камелия Бегу /  Михаэла Бузарнеску (Третий круг)
  Ракель Атаво /  Людмила Киченок (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Ссылки 

 Сетка турнира

Взрослые